Joan Codina i Cendrós (Agramunt, Urgell, 1841 - la Fuliola, Urgell, 1915), sacerdot català i delegat a l'Assemblea de Manresa.
 Joan Baptista Codina i Formosa (Sabadell, 1860-1923), filòleg i eclesiàstic català.
 Joan Codina i Llubera (Barcelona, 27 d'octubre de 1866) cantant català.
 Joan Codina i Vivet (Manlleu, 1873 - Barcelona, 1939), cooperativista i socialista català.
 Joan Codina i Altés (Barcelona, 1891-1963), metge cardiòleg català.
 Joan Codina i Torres (Barcelona, 1927-1999), sindicalista i polític català.